Korsväg kan syfta på:

Korsvägsandakt - en kristen, främst katolsk, andaktsform som efterbildar Jesu lidandesväg, Via Dolorosa i Jerusalem 
Korsväg (bok) - en diktsamling av Artur Lundkvist, utgiven 1942
Korsväg (musikalbum) - album av Nordman (2010)